«100 самых вдохновляющих американских фильмов за 100 лет по версии AFI» () — список, который был создан Американским институтом киноискусства и был оглашён 14 июня 2006 года. В номинации участвовало 300 фильмов, из которых было выбрано 100.

В том же году был снят одноимённый документальный фильм, трансляция которого состоялась на телеканале CBS.

Список

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Список номинантов (300)
 Список победителей (100)

Списки фильмов
Кинематографические рейтинги
Списки:Кинематограф США
Американский институт киноискусства